Малая Волчья () — село в Охримовском сельсовете Волчанского района Харьковской области Украины.

Географическое положение 
Село Малая Волчья находится на реке Волчья, в 3 км от границы с Россией, выше по течению в 3 км расположено село Николаевка, ниже по течению — село Охримовка, на расстоянии в 2 км находится село Хрипуны.

История 
Село основано в 1685 году.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 563 человека (255 мужчин и 308 женщин).

Экономика 
 В селе есть свино-товарная и птице-товарная фермы.
 «Агрополюс», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Маловолчанская амбулатория семейной медицины.

Достопримечательности 
 Ботанический заказник общегосударственного значения «Волчанский». Площадь 185 га. Размещен на территории сёл Волоховка, Николаевка, Землянки, Малая Волчья, Нестерное и Охримовка.
 Братская могила советских воинов. Похоронено 28 воинов.
 Памятник воинам-односельчанам. 1941—1945 г.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района